«Fear of the Dark» («страх темноты»)

 Fear of the Dark — девятый студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в 1992 году.
 Fear of the Dark — песня группы Iron Maiden с одноимённого альбома 1992 года.